Tiki bezeichnet:

 Tiki-Kultur, eine überwiegend amerikanische Trivialkultur
 Tiki (Brausetablette), eine Brausetablette aus der Schweiz
 Tiki (Mythologie), den ersten Menschen in der Mythologie der Maori
 Tiki (Schnitzkunst), große hölzerne oder steinerne Ahnen- oder Götterfigur polynesischer Kulturen
 Tiki (Software), eine Wiki-Software
 Tiki-Data, ein norwegischer Computer Hersteller 
 Tiki 100, ein PC von Tiki-Data in den 1980er-Jahren
 Werner „Tiki“ Küstenmacher, den Spitznamen des Autors und Karikaturisten
 Stéphane Tiki (* 1987), Vorsitzender der Jeunes Populaires von Dezember 2014 bis Februar 2015
 Tiki Gelana, äthiopische Olympiasiegerin 2012 im Marathon 
 Atiim Kiambu Hakeem-ah Tiki Barber (* 1975), US-amerikanischer Sportmoderator, Schriftsteller und ehemaliger Football-Runningback.

Siehe auch:
 Hei-Tiki, ein Ornament der Māori Neuseelands
 Kon-Tiki, ein Schiff bzw. Floß aus Balsaholz
 Tiki-Taka oder Tiqui-Taca, ein Spielstil im Fußball
 Tikitiki, Dorf im Gisborne District auf der Nordinsel von Neuseeland.